Amerikai Egyesült Államok
 Wolf Creek (Dél-Dakota)
 Wolf Creek (Louisville)
 Wolf Creek (Montana)
 Wolf Creek (Ohio)
 Wolf Creek (Oregon)
 Wolf Creek (Utah)
 Wolf Creek (Wisconsin)
Hasonló
 Wolf Creek – A haláltúra, horrorfilm